most, građevina
 Most (hrvatska politička stranka), politička stranka iz Metkovića, punog naziva Most nezavisnih lista
 Most (1969.), bosanskohercegovački ratni film iz 1969., glume Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik i Relja Bašić
 Most (Ústečki kraj, Češka), grad u Češkoj
 Most (časopis), hrvatski književni časopis, uređivao ga Zvane Črnja
 Most (dokumentarni film), hrvatski dokumentarni film iz 2018.